Acutiramus bohemicus byl druh obřího kyjonožce žijícího na území České republiky v období na konci siluru (starší prvohory, před 423–416 miliony let). Jeho typovou lokalitou je Karlštejn, ale je znám z mnoha dalších lokalit v Barrandienu.

Popis 
A. bohemicus je naším nejhojnějším kyjonožcem. Bylo nalezeno mnoho zkamenělých úlomků, ale žádný kompletní jedinec. Z nalezených částí známe chelicery, plovací končetiny, části dalších končetin, nekompletní metastomu (velký plát, který je součástí zadečku), pohlavní přívěsky, část zadečku a nekompletní telson. Acutiramus měl poměrně gracilní chelicery a špatný zrak. To naznačuje, že se specializoval na lov živočichů s měkkým tělem (např. primitivní pancířnaté ryby) a že svou kořist přepadával z úkrytu ve špatných světelných podmínkách. Dorůstal délky asi 210 centimetrů a jedná se tak o největšího známého živočicha z Barrandienu, kde býval na vrcholu potravního řetězce.

Klasifikace 
A. bohemicus je zařazen do čeledi Pterygotidae v nadčeledi Pterygotioidea. Rod Acutiramus je velmi podobný dalším dvěma rodům obřích kyjonožců, Pterygotus a Jaekelopterus, patřících k největším známým členovcům vůbec. Na základě podobnosti jejich pohlavních přívěsků bylo navrženo, aby se tyto tři rody staly synonymem. Jejich hlavní morfologické rozdíly se nacházejí na chelicerách, ale není zřejmé, zda by se chelicery měly používat jako rozlišovací znak.

Následující kladogram je založený na devíti nejvíce známých pterygotidních druzích a dvou dalších (Slimonia acuminata and Hughmilleria socialis). Také ukazuje největší dosažené délky jednotlivých druhů.

Odkazy

Reference

Související články 
 Kyjonožci
 Pterygotus
 Jaekelopterus

Kyjonožci
Vyhynulí členovci
Organismy žijící v siluru